Михаи́л Анато́льевич Тра́хман (5 октября 1918 года, Москва — 27 ноября 1976 года, Москва) — известный фотограф, фотожурналист.

Биография 
Увлекся фотографией ещё в школьные годы. В 1938 году стал фотокорреспондентом «Учительской газеты».

В 1939 году был призван в Красную Армию, участвовал в советско-финской войне.

Первые снимки опубликовал в московских газетах в конце 30-х годов.

В годы Великой Отечественной войны был фотокорреспондентом Совинформбюро, работал в газете «Красная звезда». Наиболее известны его военные фотографии из партизанской серии. После войны работал в журнале «Огонек» и фотокорреспондентом на ВДНХ.

Похоронен на Введенском кладбище (19 уч.).

Награды 
Орден Красной Звезды, медали.

Книги с участием работ Михаила Трахмана 
 Путешествие в настоящее и будущее с воспоминаниями о прошлом. Москва. «Молодая гвардия». 1975.
 «Антология Советской фотографии, 1941—1945» Издательство ПЛАНЕТА, Москва 1987

Примечания

Ссылки 

 выставка «Война и мир» Михаила Трахмана c 18 сентября по 12 октября 2008 года в «Фотогалерее им. Братьев Люмьер» (г. Москва, м. «Октябрьская», «Парк культуры», Крымский Вал, д. 10, ЦДХ, зал А51).
 Сведения об авторе на сайте «Архивы России»
 Трахман, Михаил Анатольевич
 Трахман, Михаил Анатольевич
 Трахман, Михаил Анатольевич
 Трахман, Михаил Анатольевич

Фотографы России
Фотографы СССР
Фотографы Москвы
Фотографы по алфавиту
Фотографы XX века
Журналисты СССР
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Похороненные на Введенском кладбище